Aukubor (Aucuba) är ett släkte inom familjen garryaväxter som beskrevs av Carl Peter Thunberg.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

 
Garryaväxter